Квета Пешке і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками коли турнір востаннє відбувся 2008 року. Стаббс завершила ігрову кар'єру за два тижні до цих змагань.
Пешке грала в парі з Катариною Среботнік. Вони виграли титул, у фіналі перемігши пару Лізель Губер і Надія Петрова з рахунком 7–5, 6–7(2), [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Qatar Ladies Open, парний розряд
2011